2 miejscowości w Polsce:
 Juńcza – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Juńcza – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek